Kandie ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Kandie (* 1969), kenianischer Langstreckenläufer
 Joyce Kandie (* 1979), kenianische Marathonläuferin
 Samson Kandie (* 1971), kenianischer Marathonläufer
 Kibiwott Kandie (* 1996), kenianischer Langstreckenläufer, Halbmarathon 2020 in 58:58 min

Siehe auch:
 Kandi